Нокс (округ, Іллінойс)
Нокс (округ, Індіана)
Нокс (округ, Кентуккі)
Нокс (округ, Мен)
Нокс (округ, Міссурі)
Нокс (округ, Небраска)
Нокс (округ, Огайо)
Нокс (округ, Теннессі)
Нокс (округ, Техас)